Bacsó Béla (1891–1920) szociáldemokrata újságíró, író
Bacsó Béla (1952) esztéta
Bacsó Béla  (1955) fotóművész